Голямата руска енциклопедия (Больша́я росси́йская энциклопе́дия, съкр. БРЭ) е руска универсална енциклопедия на руски език. Изданието се състои от 35 номерирани тома и том „Русия“, и съдържа над 80 хил. статии. Енциклопедията се издава от 2004 до 2017 г. от научното издателство „Голяма руска енциклопедия“, което е правоприемник на издателството „Голяма съветска енциклопедия“, издавало Голямата съветска енциклопедия от времето на Съветския съюз. Издаването на енциклопедията е съгласно Указ № 1156/14 октомври 2002 г. на президента на Руската федерация Владимир Путин.

Изданието е приветствано от руската общественост, но има и критики, че това е ненужен престижен проект в епоха, когато всички основни енциклопедии излизат в Интернет.

През 2010 г. се появяват съобщения, че Голямата руска енциклопедия ще залегне в основата на предвидения интернет-портал „Знание“.. Порталът обаче така и не е открит, тъй като издателството смята, че електронната версия на енциклопедията ще доведе до неконтролируемо „пиратско“ разпространение на съдържанието ѝ.

На 1 април 2016 г. е пуснат сайтът bigenc.ru, който е официалната електронна версия на „Голяма руска енциклопедия“ и се издава с подкрепата на Министерството на културата на Руската федерация.

През 2016 г. започва работа по създаването на всеобхватен „Общонационален научно-образователен интерактивен енциклопедичен портал“ на базата на Голямата руска енциклопедия, с привличането и на другите руски научни енциклопедии. Плановете са порталът да заработи към края на 2022 г.

Обем и съдържание на изданието

Източници

Външни препратки 
 Официална електронна версия на „Голяма руска енциклопедия“

 Официална страница на издателството

Енциклопедии на руски език